Televisão
 Fora de Controle — telenovela da RecordTV

Cinema - traduções no Brasil
 La diagonale du fou — filme (1984) com Michel Piccoli e Liv Ulmann distribuído no Brasil como Fora de Controle
 Contagious (filme) — com Lindsay Wagner (1997), comercializado no Brasil como Contagious - Fora de Controle
 Changing Lanes — filme (2002) com Ben Affleck e Samuel L. Jackson exibido no Brasil como Fora de Controle
 Con Express — filme (2002) com Sean Patrick Flanery traduzido no Brasil como Con Express - Fora de Controle
 Intervention — filme (2007) com Andie McDowell conhecido no Brasil como Fora de Controle
 What Just Happened? — filme (2008) com Robert DeNiro rebatizado no Brasil como Fora de Controle

Cinema - traduções em Portugal
 Outbreak — filme (1995) com Dustin Hoffman e Rene Russo conhecido em Portugal como Fora de Controlo
 Edge of Darkness (2010) — filme com Mel Gibson traduzido em Portugal como Fora de Controlo
 Project X — filme (2012) com Thomas Mann — distribuído em Portugal como Project X - Fora de Controlo
 Rampage (filme de 2018) — com Dwayne Johnson (2018), exibido em Portugal como Rampage - Fora de Controlo

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão